17-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2022 проводился в городе Окленд (Новая Зеландия) с 26 ноября по 6 декабря 2022 года. В Новой Зеландии мужской чемпионат мира проводился в четвёртый раз, в городе Окленд — во второй раз.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная США.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Шесть лучших команды (три из каждой группы) проходят в классификацию за места с 1-го по 6-е, шесть худших команд (три из каждой группы) проходят в классификацию за места с 7-го по 12-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—12 места

Классификация за 7—12 места (Placement Round) 
Три худшие команды из каждой группы играют по круговой системе с тремя такими же из другой группы. Команды в итоге классифицируются по общему количеству побед (результаты матчей команд из одной группы между собой на групповом этапе учитываются), в случае одинакового количества побед — по результату личной встречи.

Классификация за 1—6 места (Super Round) 
Три лучшие команды из каждой группы играют по круговой системе с тремя такими же из другой группы. Команды в итоге классифицируются по общему количеству побед (результаты матчей команд из одной группы между собой на групповом этапе учитываются), в случае одинакового количества побед — по результату личной встречи. Две лучшие команды выходят в финал, две занявшие 3-е и 4-е места выходят в матч за общее 3-е место.

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-е место

Плей-офф за 1—4 места

Итоговая классификация

Примечания 

2022 год в софтболе
2022
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Новой Зеландии
Международные спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Ноябрь 2022 года
Декабрь 2022 года
Софтбол